Alexei Ivanovitch Vakhonin (; 10 de março de 1935, no oblast de Kemerovo – 1º de setembro de 1993) foi um halterofilista russo, campeão mundial e olímpico pela União Soviética.

Alexei Vahonin ganhou ouro nos Jogos Olímpicos de 1964, que contou como campeonato mundial também, com 357,5 kg no total combinado (110 no desenvolvimento [movimento-padrão abolido em 1973], mais 105 no arranque e 142,5 no arremesso), na categoria até 56 kg.

E também ganhou ouro nos campeonatos mundiais de 1963 e de 1966.

Halterofilistas da União Soviética
Campeões olímpicos da União Soviética
Halterofilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964